Brandenburg, estat federat d'Alemanya
 Brandenburg an der Havel, ciutat d'Alemanya
 Brandenburg (Kentucky), població dels Estats Units a l'estat de Kentucky
 Brandenburg Oriental, regió històrica d'Alemanya a la província prussiana de Brandenburg, a l'est del riu Oder, territori que va passar a ser polonès a partir de 1945
 Agro-Adler Brandenburg, equip de ciclisme en ruta alemany que va competir professionalment entre 1997 i 2001
 Concerts de Brandenburg, concerts compostos per Johann Sebastian Bach el 1721 
 Electoral de Brandenburg
 Marca  o Marcgraviat de Brandenburg, principat del Sacre Imperi des de 1157 fins a 1806
 Província de Brandenburg